Явка:
 Явка виборців
 Явка з повинною
 Явка конспіративна — конспіративна зустріч або її місце.